Соревнования в парном разряде среди мужчин по бадминтону на летних Олимпийских играх 2008 года прошли с 12 по 16 августа. Приняли участие 32 спортсмена из 10 стран.

Индонезийские бадминтонисты выиграли золото в этой дисциплине третий раз за пять Олимпийских игр. Чемпионы мира 2007 года Маркис Кидо и Хендра Сетиаван, посеянные под первым номером, сумели выиграть золото, победив в финале китайскую пару Цай Юнь и Фу Хайфэн со счётом 2-1 (12-21, 21-11, 21-16).

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр